Mikó László (1897–1983) erdélyi magyar gazdasági szakíró
Mikó László (1929–1988) építész

hasonló nevűek
Mikó F. László (1953) képzőművész